Hasenloch kann stehen für:

 Hasenloch (Lörrach), ehemaliger Siedlungsplatz bei Röttelnweiler, aufgegangen im Stadtteil Haagen, Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Großes Hasenloch, Geotop in der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hasenloch mit Orstelhalde, Lindach, Stürzel und Heidental, Landschaftsschutzgebiet bei Bolheim, Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Siehe auch: 

 Hasenlochgraben